10 kilometer for mænd under Sommer-OL 2012 fandt sted fra kl. 13.00 den 10. august i The Serpentine i Hyde Park.

Resultater 

10 kilometer mænd